Джилле́тт, Ги́лле́тт () — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Гиллетт, Аден (род. 1958) — английский актёр.
 Джиллетт, Берт (1891—1971) — американский сценарист и режиссёр-мультипликатор.
 Джиллетт, Джим (род. 1967) — американский певец, музыкант, больше всего известен как фронтмен глэм-метал группы Nitro.
 Джиллетт, Джордж Артур (1877—1956) — новозеландский регбист, член команды «Ориджинал Олл Блэкс».
 Джиллетт, Кинг Кэмп (1855—1932) — американский изобретатель и предприниматель.
 Джиллетт, Пенн (род. 1955) — американский иллюзионист, комедиант, музыкант, актёр и писатель.
 Джиллетт, Честер (1883—1908) — осуждённый американский преступник.
 Джиллетт, Эдвард Фрэнк (1874—1927) — британский художник, иллюстратор и карикатурист, участник Олимпийских игр.
 Джиллетт, Эми (1976—2005) — австралийская гребчиха и велогонщица.

Топоним 
 Джиллетт — город, расположенный в округе Арканзас (штат Арканзас, США).
 Джиллетт — город, расположенный в округе Кэмпбелл (штат Вайоминг, США).
 Джиллетт — город, расположенный в округе Оконто (штат Висконсин, США).

Прочее 
 «Джиллетт» — американский производитель принадлежностей для бритья.

См. также 
 Джиллетт Стэдиум

Примечания